Palavestra je priimek več oseb:
 Jovan Palavestra (1893-1959), pisatelj
 Predrag Palavestra (1930-?), kritik in književnik